Baraka ou barakah, de l'arabe , signifie la bénédiction. Dans le langage courant, elle signifie l'abondance dans l'argent, les biens, la famille et toutes autres choses en rapport avec le bien. Avoir la baraka signifie avoir de la chance, être béni. Elle correspond aussi à l'influence spirituelle transmise lors des rites initiatiques dans le soufisme.

Toponymie 
 Barakah est le nom d'un site de l’émirat d'Abu Dhabi retenu pour le projet de la centrale nucléaire de Barakah
 Baraka, village au Cameroun
 Baraka, une ville du Sud-Kivu près du lac Tanganyika
 Baraka, une mission américaine établie en 1842 à l'emplacement actuel de Libreville
 Baraka, une ville de la province de Bulacain aux Philippines
 « Baraka », le surnom local de Barakaldo en Espagne
 Baraka College, un établissement scolaire au Kenya
 Baraka Bounao, un village du Sénégal
 Baraka Pakao, un village du Sénégal
 Baraka Patata, un village du Sénégal

Patronyme 

 Amiri Baraka (1934-2014), écrivain américain ;
 Baraka Khan (? - 1280), sultan mammelouk d'Égypte et de Syrie ;
 Mersaid Baraka, personnage politique de Timor ;
 Nizar Baraka (né en 1964), ministre marocain délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales ;
 Abdelaziz Baraka Sakin écrivain soudanais.

Baraka est la femme du patriarche ancestral Jared, selon le livre apocryphe des Jubilés.

Plusieurs noms peuvent dériver de Baraka, par exemple Mohammed Hosni Moubarak, Ali Pacha Moubarack, Youakim Moubarac ou Barack Obama.

Arts et cultures 
 Al Baraka Banking Group, groupe bancaire universelle à Bahreïn.
 Barakat !, film algéro-français.
 Baraka Hollywood, groupe de musique congolais.
 La Baraka est un film réalisé par Jean Valère et sorti en 1982.
 , roman (1983) de l'écrivain canadien John Ralston Saul.
 Baraka est un film documentaire réalisé par Ron Fricke et sorti en 1992.
 La Baraka, court métrage de Lyèce Boukhitine réalisé en 2003.
 Baraka, un personnage de la série de jeux vidéo Mortal Kombat.
 Berakha, une bénédiction hébraïque.
 La Baraka est une chanson interprétée par Charles Aznavour qui apparaît sur l'album Visages de l'amour, sorti en 1974.
 Baraka est le nom de l'épisode 3 de la saison 3 de Supernatural.
 Baraka est une chanson interprétée par Yannick Noah qui apparaît sur l'album Bonheur Indigo, sorti en 2019.
 , un album (2016) du chanteur iranien Sami Yusuf.
  est un film documentaire de Heidi Ewing et sorti en 2005.

Presse 
 Baraka (magazine) est un magazine français créé en 1986, il s'agit du nouveau nom du magazine Sans frontière.

Autres 
 Baraka est aussi une marque égyptienne d'eau embouteillée.
 Francesco Baracca (1888-1918), as italien de l'aviation.

Homonymie de toponyme